Cardio Tae Boxe (aussi intitulé En forme avec Marcel Maroist) est une émission de télévision québécoise diffusée à TQS de 1999 à 2003. Elle est animée par Marcel Maroist, qui la produit également par le biais des Productions MARA. L’émission a engendré trois vidéocassettes pendant sa diffusion.

Description
L’émission offre des exercices d’arts martiaux et des exercices cardio-vasculaires toutes à la fois. D’une durée d’une heure, l’émission se déroule d’abord avec les échauffements, les exercices et les étirements de la fin.

Équipe de production
Production : Les Productions MARA
Producteur : Marcel Maroist
Producteur délégué : Marc Warden
Caméra : Marc Warden
Prise de son : Marc Warden

Émission de télévision produite au Québec
Émission diffusée à TQS